Lega Nazionale B 2015-2016 – torneo di calcio femminile
 Lega Nazionale B 2015-2016 – torneo di hockey su ghiaccio